Kuroda pode referir-se a:

 Kuroda Kiyotaka, político japonês da Era Meiji.
 Sayako Kuroda, outrora Princesa Nori.
 Yoshiki Kuroda, arquiteto japonês e marido da antecessora.
 7241 Kuroda, asteróide.

Desambiguação